Замикання (математика)
 Замикання (топологія)
 Замикання (програмування)

Див. також 
 Коротке замикання